Say Something () може означати:
Студійні альбоми
 «Say Something» — студійний альбом 1988 року англійського співака .
 «Say Something» — студійний альбом 1993 року американського співака .
 «» — студійний альбом 2007 року американського гурту Via Audio.
Пісні
 «Say Somethin» — пісня 1979 року американської співачки Ґлорії Ґейнор.
 «Say Something» — пісня 1984 року норвезького гурту .
 «Say Something» — пісня 1988 року англійського співака .
 «Say Something» — пісня 1993 року англійського гурту .
 «Say Something» — пісня 2002 року англійського гурту .
 «Say Something» — пісня 2005 року американського гурту .
 «Say Something» — пісня 2005 року американського гурту .
 «» — пісня 2006 року американської співачки Мераї Кері.
 «Say Something» — пісня 2007 року американського репера Таліба Квелі.
 «» — пісня 2009 року американського репера Timbaland.
 «Say Somethin» — пісня 2012 року американського співака Остіна Махона.
 «» — пісня 2013 року американського дуету A Great Big World.
 «» — пісня 2015 року англійської співачки Карен Гардінг.